Zazou ist:

 ein weiblicher Vorname (z. B. Zazou Mall, Teilnehmerin der Castingshow Deutschland sucht den Superstar/Staffel 8 im Jahr 2011)
 Hector Zazou (1948–2008), französischer Musiker
 Les Zazous, eine französische Jugendkultur während des Zweiten Weltkriegs, Äquivalent der deutschen Swing-Jugend
 Zazou, ein Album des deutschen Musikers Götz Alsmann aus dem Jahr 1995
 Zazou!, ein Comic-Band des französischen Schriftstellers Jean Teulé aus dem Jahr 1988
 Zazou, eine afrikanische Comic-Serie der Elfenbeinküste, siehe Comics in Afrika
 Zazou, in Mauretanien die Bezeichnung für Plastik

Siehe auch:

 Zazu